El nombre del emperador azteca Tízoc es usado también por:

 el personaje interpretado por Pedro Infante en la película mexicana Tizoc: Amor indio
 el luchador Tizoc también conocido como The Griffon Mask en Japón.